Березницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Березницы — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Березницы — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Березницы — деревня в Сандовском районе Тверской области.